Мезан-Фріу () — португальська власна назва.

Топоніми

Мезан-Фріу — муніципалітет.
 Мезан-Фріу (парафія)